Aníbal Acevedo Vilá
 Eduardo Acevedo, diversos personatges
 Eduardo Acevedo Álvarez (1893 - 1967), advocat, periodista i polític uruguaià pertanyent al Partit Colorado 
 Eduardo Acevedo Díaz (Montevideo, 1851 – Buenos Aires, 1921), escriptor, periodista, polític i diplomàtic uruguaià pertanyent
 Eduardo Acevedo Maturana
 Eduardo Acevedo Vásquez (Buenos Aires, 1857 - Montevideo, 1948), advocat, historiador i polític uruguaià d'origen argentí 
 Eduardo Mario Acevedo (Montevideo, 1959), futbolista i entrenador de futbol uruguaià
 Janier Acevedo Calle (Caramanta, Antioquia, 1985), ciclista colombià professional des del 2011 
 José Acevedo Gómez
 Juan Bautista de Acevedo
 María Dolores Acevedo (Lugo, Galícia, 1932 - Lleó, 1998), novel·lista espanyola